Питър Йейтс () е британски филмов режисьор и продуцент.

Биография 
Син на офицер от армията, той посещава училище „Чартхаус“ като момче, завършва Кралската академия за драматично изкуство и няколко години работи като актьор и режисьор. Той режисира пиеси в Лондон и Ню Йорк. Прекарва две години като състезателен мениджър на пилотите от Формула 1 Стърлинг Мос и Питър Колинс.

Избрана филмография

Източници

Външни препратки 
 
 

Британски режисьори